Hayes Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hayes Township (Buena Vista County, Iowa)
 Hayes Township (Crawford County, Iowa)
 Hayes Township (Ida County, Iowa)
 Hayes Township (Clay County, Kansas)
 Hayes Township (Dickinson County, Kansas)
 Hayes Township (Franklin County, Kansas)
 Hayes Township (McPherson County, Kansas)
 Hayes Township (Mitchell County, Kansas)
 Hayes Township (Reno County, Kansas)
 Hayes Township (Stafford County, Kansas)
 Hayes Township (Charlevoix County, Michigan)
 Hayes Township (Clare County, Michigan)
 Hayes Township (Otsego County, Michigan)
 Hayes Township (Minnesota)
 Hayes Township (Custer County, Nebraska)
 Hayes Township (Kearney County, Nebraska)